Mont o muntanya, elevació natural, acusada i abrupta del terreny
 Mont o Menthu, déu falcó de la guerra en la mitologia egípcia
 Mont (heràldica), moble heràldic (o, segons algunes fonts, una figura) que representa una muntanya
 Toponímia:
 Mont (Alts Pirineus), municipi al departament dels Alts Pirineus (regió d'Occitània, França)
 Mont (Pirineus Atlàntics), municipi al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de Nova Aquitània, França)
 Mont (Saona i Loira), municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Mont (Vielha e Mijaran), poble del municipi de Vielha e Mijaran, a la Vall d'Aran, dins l'entitat municipal descentralitzada d'Aubèrt e Betlan
 El Mont (Albanyà), cadena de muntanyes del Prepirineu, a l'Alta Garrotxa 
 Lo Mont, o Lo Mont de Marsan, municipi occità d'Aquitània, capital del departament de les Landes (França)
 Mare de Déu del Mont, santuari del municipi d'Albanyà, a l'Alt Empordà
 Veïnat del Mont, veïnat del municipi d'Amer, a la Selva
 Miscel·lània: 
 Mont de pietat, establiment benèfic que fa préstecs amb un interès mòdic
 Mont de Venus, regió púbica de la dona